Bolton Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bolton Mountain (Vermont)
 Bolton Mountain (Virginia)